William Prescott ist der Name folgender Personen:

* William Prescott (1726–1795), amerikanischer Oberst
 William Prescott, 1. Baronet (1874–1945), britischer Ingenieur und Politiker
 William Hickling Prescott (1796–1859), amerikanischer Historiker